

Astronomia
 Aretusa – asteroide

Biologia
 Aretusa – genere di orchidaceae della tribù delle arethuseae

Geografia
 Aretusa – municipio della prefettura di Salonicco (Grecia)
 Aretusa – fonte dell'isola di Ortigia, a Siracusa, nella quale fu trasformata la ninfa succitata
 Aretusa – antico nome di Ar-Rastan, città della provincia di Homs (Siria)
 Aretusa – polis dell'antica Grecia ubicata in MIgdonia

Mitologia
 Aretusa – ninfa della mitologia greca, una delle nereidi
 Aretusa – ninfa della mitologia greca, una delle esperidi

Editoria
 Aretusa – rivista letteraria (1944-1946)

Onomastica
 Aretusa – nome proprio di persona italiano femminile

Altro
 Aretusa – nave da guerra della Marina Militare

Pagine correlate
 Arethusa